Charles Rogers peut désigner :
 Charles Alfred Rogers, dit Charley Rogers (1887-1956), acteur, réalisateur et scénariste anglais ;
 Charles R. Rogers (1892-1957), producteur américain ;
 Charles Edward Rogers, dit Buddy Rogers (1904-1999), acteur américain ;
 Charles Rogers (né en 1937), skipper américain ;
 Charles Rogers (1981-2019), joueur américain de football américain.